Paďour může znamenat:

 Paďour neboli mastňák v trampingu pejorativní označení člověka, jehož chování je v příkrém rozporu s trampskými zvyklostmi, zejména který se neumí v přírodě adekvátně chovat. 

 příjmení osob
 Jindřich Paďour (1863–1930), český politik, poslanec Říšské rady
 Jiří Paďour (1943–2015), český katolický duchovní, českobudějovický biskup
 Klára Paďourová (* 1994), česká kajakářka